Medycyna
 refluks żołądkowo-przełykowy
 refluks dwunastniczo-żołądkowy (refluks żółciowy, refluks niekwaśny) – refluks żółci do żołądka i przełyku
 refluks pęcherzowo-moczowodowy – odpływ pęcherzowo-moczowodowy

 Chemia
 refluks – orosienie

Przypisy